Лоран Канте — французький кінорежисер та сценарист.
 Н'Голо Канте — французький футболіст малійського походження, опорний півзахисник англійського «Лестера» і національної збірної Франції.
 Соломана Канте (1922—1987) — гвінейський письменник, перекладач, педагог і винахідник; найбільш відомий як винахідник абетки нко для мов манде в Африці.

 Канте — муніципалітет у Франції, регіон Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.